Верхнее Волозеро — многозначный топоним в Медвежьегорском районе Карелии

 Верхнее Волозеро (озеро)
 Верхнее Волозеро (посёлок)